Странный человек может означать:
 Странный человек — пьеса Михаила Юрьевича Лермонтова.
 Странный человек — повесть Бориса Акунина.